Orkan steht für:
 Orkan im weiteren Sinn, Winde mit mittlerer Windgeschwindigkeit (10-min-Mittel) in 10 m Höhe von mindestens 32,7 m/s (117,7 km/h = 64 kn)
 Orkan im engeren Sinn, außertropische Tiefdruckgebiete mit Winden in Orkanstärke
 R4M Orkan, deutscher Raketentyp aus dem Zweiten Weltkrieg
 Junkers Jumo 004  B-1 „Orkan“, deutsches Strahltriebwerk
 M-87 Orkan, jugoslawischer Raketenwerfer aus den 1980er-Jahren
 ORP Orkan, Name mehrerer polnischer Schiffe
 Orkan, männlicher türkischer Vorname, siehe Orhan

Orkan ist der Familienname folgender Personen:
 Senih Orkan (1932–2008), türkischer Filmschauspieler
 Władysław Orkan (1875–1930), polnischer Schriftsteller der Junges-Polen-Periode

Siehe auch:
 … dann kam der Orkan